Sezon 2011/2012 jest 74. edycją Ligue 1 – najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Sezon rozpoczął się 6 sierpnia 2011, a zakończył się 20 maja 2012. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Lille OSC. Nowym mistrzem Francji został zespół Montpellier HSC. Koronę króla strzelców zdobył Olivier Giroud, który w barwach klubu Montpellier HSC strzelił 21 goli.

Uczestniczące drużyny

Tabela ligowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2012
Źródło: uefa.com

Linki zewnętrzne 
 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2012 we Francji
2011 we Francji